La route nationale 541 peut désigner :
 La  Route nationale 541, en Espagne
 La Route nationale 541, en France

Voir aussi